Sophie Nicoline van Waldeck-Pyrmont (Arolsen, 27 juli 1854 – Torquay (Engeland), 5 augustus 1869) was de oudste van de zeven kinderen van George Victor van Waldeck-Pyrmont, vorst van Waldeck en Pyrmont, en Helena, prinses van Nassau. Hiermee is ze een zus van de Nederlandse koningin Emma.

Sophie is op 15-jarige leeftijd te Torquay (Engeland) aan tuberculose gestorven. Haar dood inspireerde koningin Emma tot een levenslange inzet voor de tuberculosebestrijding.

De elfjarige Emma deelde aan haar Engelse gouvernante het overlijden van haar oudste zusje mede. Hiervan is een brief bewaard gebleven. De familie logeerde toen in Torquay in Engeland. Emma schreef in het Engels op 9 augustus 1869:

Huis Waldeck
Waldeck, S